Farnham é o nome de diversas cidades:
Farnham (Dorset)
Farnham (Essex)
Farnham (Northumberland)
Farnham (North Yorkshire)
Farnham (Suffolk)
Farnham (Surrey)
Farnham (Quebeque)

Desambiguação